Алибунар () — община в Сербии, входит в Южно-Банатский округ автономного края Воеводина, находится в историко-географической области Банат.

Население общины составляет 21 608 человек (2007 год), плотность населения составляет 36 чел./км². Занимаемая площадь — 602 км², из них 85,3 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Алибунар. Община Алибунар состоит из 10 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 60,2 км².

Статистика населения общины

Населённые пункты 
Крупнейший населённый пункт в общине — город Банатски-Карловац, в 2002 году там проживало 5820 жителей, в центре общины — Алибунаре — тогда проживал 3431 житель.

Транспорт 
Общину с севера на юг пересекает автомагистраль , на ней расположены Владимировац, Алибунар, Банатски-Карловац и Николинци.

Образование 
В общине в 2004 году было 11 основных и одна средняя школа, в то время (2003—2004 гг.), там обучалось 587 учеников.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии